Lavi bezeichnet: 
 I.A.I. Lavi, israelisches Kampfflugzeug

Lavi ist der Familienname von
 Daliah Lavi (1942–2017), israelische Schauspielerin und Sängerin
 Inbar Lavi (* 1986), israelisch-US-amerikanische Schauspielerin

LA-VI steht für:
 , ISO-3166-2-Code der laotischen Provinz

LAVI